Payan kan syfta på:

Colombia 

 Payán (ort), Nariño,

Haiti 

 Paillant, kommun, Nippes, 

Robotskapade Colombiaförgreningar